Категория А 2003/2004 () — 41-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 24 августа 2003 года и закончился 16 мая 2004 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первая лига Турции 2003/04 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2003/04 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2003/04 на сайте rsssf.com 

2003/2004
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2003 году
Спорт в Турции в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004